

Cinema 
 Amore – film del 1935 diretto da Carlo Ludovico Bragaglia
 Amore – film del 1948 diretto da Roberto Rossellini
 Amore (Szerelem) – film del 1971 diretto da Károly Makk

Musica 
 Amore – singolo dei Chrisma del 1976
 Amore – album di Alessandra Mussolini del 1982
 Amore – album degli Hooters del 1983
 Amore – album di Andrea Bocelli del 2006
 Amore – brano musicale di Mina e Riccardo Cocciante del 1994
 Amore – gruppo musicale attivo dal 2004 di cui fa parte Alessandro Fiori
 Amore – album di Vangelis del 2015

Persone 
 Alexis Amore, pseudonimo di Fabiola Melgar García (1978) – attrice pornografica, ballerina e modella peruviana
 Enzo Amore, ring-name di Eric Arndt (1986) – rapper e wrestler statunitense
 Eugenio Amore (1972) – giocatore di beach volley e pallavolista italiano
 Maria Teresa Amore (1933) – attrice italiana
 Nicola Amore (1828-1894) – avvocato e politico italiano

Religioni
 Amore (Agape) – concetto della religione cristiana
 Amore (Eros) – concetto della cultura religiosa greco antica
 Amore – altro nome del dio Cupido

Altro
 Amore – sentimento
 Amore – nome proprio di persona
 Amore – personaggio della favola di Apuleio Amore e Psiche
 Amore – romanzo di Toni Morrison
 Amore – raccolta di tre racconti di Yasushi Inoue
 Amore – programma televisivo di Raffaella Carrà
 Amore – personaggio della serie animata PopPixie

Pagine correlate 
 D'Amore
 L'amore